Trinity kan henvise til:

Film 
 Trinity (film) – en kult science-fiction-film
 De kalder mig Trinity og De kalder mig stadig Trinity – To spaghettiwestern med Terence Hill
 Blade: Trinity – film fra 2004 om vampyrjægeren Blade

Litteratur 
 Trinity (bog) – en roman af Leon Uris

Musik 
 Trinity (album) – album med My Dying Bride

Religion 
 Treenigheden – Faderen, Sønnen (Kristus) og Helligånden

Stednavne 
 Trinity, Alabama, USA
 Trinity, Angus, Skotland
 Trinity, Devon, England
 Trinity, Edinburgh, Skotland
 Trinity, Florida, USA
 Trinity, Mississippi, USA
 Trinity, North Carolina, USA
 Trinity, Texas, USA
 Trinity County, Californien
 Trinity, Canada, Canada

Andet 
 Trinitytesten – den første prøvesprængning af et kernevåben
 Trinity (The Matrix) – den kvindelige hovedrolle I The Matrix-trilogien
 Trinity Church, New York
 Trinity (hotel og konferencecenter) – i Erritsø ved Fredericia